Дж. Дэ́вид Ве́ллеман  (; род. 1952) — американский философ, специалист по биоэтике и .

Биография 

В 1983 году в Принстонском университете под научным руководством Дэвида Келлогга Льюис получил доктора философии.

Был стипендиатом  и .

Основатель и главный редактор (совместно ) научного журнала по философии .

Более двадцати лет преподавал в Мичиганском университете. В настоящее время — профессор  Нью-Йоркского университета.

См. также 

 Американская философия

Научные труды

Монографии

Статьи 

 Velleman J. D. Practical Reflection // . 1985. 94(1):33–61.
 Velleman J. D.,  Colour as a Secondary Quality // Mind. 1989. XCVIII(389):81–103.
 Velleman J. D. What Happens When Someone Acts? // Mind. 1992. 101(403):461–481.
 Velleman J. D. The Guise of the Good // . 1992. 26(1):3–26.
 Velleman J. D. Love as a Moral Emotion // . 1999. 109, № 2 (January 1999):338–374.
 Velleman J. D. So It Goes, The Amherst Lecture in Philosophy 1 (2006), 1–23.

Интервью 

 'Really Seeing Another' in Alex Voorhoeve, Conversations on Ethics Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921537-9. (A conversation about Velleman's views on love and its relation to morality.)

Примечания

Ссылки 

 Velleman's profile at NYU.

Выпускники Принстонского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Философы США
Стипендиаты Гуггенхайма
Преподаватели Мичиганского университета
Биоэтика